Вадим Мусаев:
 Мусаев, Вадим Ибрагимович (род. 1962) — российский историк.
 Мусаев, Вадим Шарафидинович (род. 1993) — российский боксёр.